Box Emotions é o segundo álbum de estúdio do pop-rock músico japonês superfly,lançado em 2 de setembro de 2009.estreou como número um no ranking semanal da oricon fazendo o superfly a primeira artista feminina desde chitose hajime a ser o primeiro no ranking da oricon.  para a japonesa iTunes Store Rewind de 2009, Box Emotions foi o álbum do ano.

Álbuns de 2009